

Geografia
Marna – dipartimento francese
Marna – fiume francese

Geologia
Marna – roccia composta di argilla e carbonati
 marna a fucoidi – litologia appenninica

Storia
Prima battaglia della Marna – battaglia svoltasi durante la prima guerra mondiale (5-12 settembre 1914)
Seconda battaglia della Marna – battaglia svoltasi durante la prima guerra mondiale (15 luglio-5 agosto 1918)

altro
Casa Editrice Marna – casa editrice italiana